Il singolare del Kremlin Cup 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Mary Pierce era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Ai Sugiyama.

Nathalie Tauziat ha battuto in finale 2–6, 6–4, 6–1 Barbara Schett.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Mary Pierce (secondo turno)
  Barbara Schett (finale)
  Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
  Nathalie Tauziat (campionessa)

 Dominique Van Roost (semifinali) 
 Conchita Martínez (primo turno) 
 Sandrine Testud (primo turno) 
 Elena Lichovceva (primo turno)

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 1999